Мейхью () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мейхью, Питер (1944—2019) — английский и американский актёр.
 Мейхью, Фил (род. 1941) — британский кинооператор. См. также 
 Мейхью-Лейк — тауншип в округе Бентон, Миннесота, США.